МДТ Согласие (первоначальное название — Движение за равноправие и единство народов Татарии) — одно из старейших общественных движений в Республике Татарстан.
Пропагандируемая движением цель — сохранение мира между национальностями республики и русскими, согласовать их не во всем совпадающие интересы.

Идейно-политическая ориентация МДТ. МДТ как группа давления и группа интересов 
МДТ «Согласие» не является собственно политической организацией, поскольку не ставило задачу прихода к власти. С самого начала цель была скромнее — повлиять на власть. Повлиять лишь в одной области, в сфере принятия решений по этнонациональным вопросам. Только во второй половине 1990-х годов, убедившись в опасности ситуации, когда решения в этой области зависят лишь от «доброй воли» правителей, не связанных волей народа, МДТ «Согласие» добавило еще одну задачу: введения зависимости властей от общества.
Несмотря на то, что МДТ «Согласие» далеко не является правящей силой (скорее, наоборот), идеи МДТ «Согласие» воплощены в жизнь властями Республики Татарстан (правда, иногда в искаженной форме):
 это равный статус двух языков в РТ без ущемления прав незнающих один из них;
 это обучение всех детей в РТ двум языкам с раннего возраста (а не деление детей разной национальности по различным школам);
 это особый статус республики, но без выхода из России;
 это сохранение и российского, и татарстанского гражданства;
 это признание Российской Конституции, и заключение двустороннего Договора между РФ и РТ;
 это решение проблемы статуса республики способом:
 демократическим (только путём плебисцита как высшей формы референдума, выражения воли народа; еще в августе 1990 г., в преддверии принятия Декларации о суверенитете Татарстана, будущие руководители МДТ «Согласие» собрали под требованием всенародного голосования (которого тогда боялись власти) свыше 6 тыс. подписей),
 законным (через переговоры с руководством РФ и изменение, а не одностороннее нарушение законов),
 целесообразным (не бросая народ республики без разбора в самоубийственную изоляцию, а заранее просчитывая все возможные последствия).

Активисты МДТ «Согласие» участвовали в ряде программ Министерства по делам национальностей РФ и Министерства образования и науки РФ, давали свои предложения по избежанию межэтнического конфликта властям РФ и РТ, для чего один из сопредседателей, В. Беляев, даже стал членом Госсовета при Президенте РТ (консультативного органа, существовавшего с 27 сентября 1991 до 21 декабря 1993 года; ныне сходный орган называется президентским советом).

Среди идейных вдохновителей и основателей МДТ «Согласие» были: В.Беляев, Р.Хайруллин, Д.Валеев (писатель), Л.Акмалова, В.Кадыльский, И.Крюков, А.Кузнецов, Л.Латышева, Ю.Хайруллина, Л.Шувалов, Т.Панкратов, В.Подымов, Ю.Решетов, А.Штанин, А.Иванцов, Г.Кантор, Р.Ахмадеев, А.Барабанов, А.Салий, Р.Сибгатуллин, Л.Хасанова.

Активно участвовали в работе МДТ «Согласие» В.Бузукин, А.Воржецов, Р.Гафуров, Р.Зинатуллин, О.Кузина, Б.Ларионов, А.Мальцев, С.Тазиева, Е.Харитонов, Е.Щукин.

Структура МДТ «Согласие» 
Руководящим органом является Правление.
Повестку дня заседаний Правления готовит Координационная группа Правления.
Представительские функции выполняют два сопредседателя:
 Беляев Владимир Александрович — инициатор создания МДТ «Согласие», академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента КГТУ им. А. Н. Туполева.
 Хайруллин Рашат Валеевич — писатель, тренер-методист, автор ряда книг по здоровому образу жизни.

Состав МДТ «Согласие» близок к структуре населения: половину составляют женщины, около 1/2 — татары, а профессоров в нем в начале 1990-х гг. было больше, чем в АН Татарии, много инженеров, учителей, есть рабочие и колхозники. Большинство — беспартийны, но участвуют и социал-демократы, коммунисты, либералы, националы разной этнической принадлежности.

Территориальные организации МДТ «Согласие» действуют в большинстве городов РТ и 5 сельских районах.

История

Создание 
Летом 1990 года в Татарии готовилось принятие Декларации о суверенитете. В ответ на это возникло народное движение, настаивающее, чтобы в Декларации не выделялись права лишь одного народа ТАССР и чтобы она принималась народом, а не депутатами. На заводах Кировского района г. Казани было собрано 6 тысяч подписей. Это и послужило началом организационного оформления Движения.

МДТ «Согласие» создано 1 сентября 1990 г. — в ответ на первые стычки между русскими и татарами в Казани.

В 1990 г., принимая лидеров Приднестровской Молдавской республики, общее собрание МДТ «Согласие» заранее предупредило о том, куда может завести сепаратизм властей Молдовы, действительно развязавших впоследствии братоубийственную войну против тех, кто не желал выходить из Союза и входить в состав Румынии, принесшей в годы Великой Отечественной много горя населению Приднестровья. В то время, когда «демократы» поддерживали любой сепаратизм союзных республик, осуждая оный в автономиях, МДТ «Согласие» последовательно боролось за единство народов, против их разграничения по сортам, против любого неравноправия, особенно когда дело касалось положения русского меньшинства в Прибалтике.

1990—1994 годы 
В 1990—1995 гг. в Верховном Совете Татарии и Казанском горсовете ряд депутатов были членами МДТ «Согласие», к примеру, народные депутаты ВС РТ А. В. Штанин и Б. Д. Леушин, народный депутат Казанского Горсовета Д.Галяутдинов, а также зам.председателя Вахитовского (центральный район г. Казани) райсовета Ю. Д. Ростовщиков и др.

Особого успеха МДТ «Согласие» добилось на референдуме по статусу республики Татарстан. Несмотря на подтасовки, нарушения местных и российских законов, двусмысленная, обманная формулировка, предложенная властями республики, не была поддержана горожанами.

Исследование общественного мнения, проведенное социологической службой ВС РТ в июне 1992 года выявило следующее отношение к федерализации жителей Татарстана
(в применении к пропаганде, проводимой МДТ «Согласие», интересны два вопроса из этого исследования):
 Какой, по Вашему мнению, договор должен регулировать межгосударственные отношения РТ и РФ?
Вариант «Федеративный договор» выбрали 22,8 % жителей Татарстана, при этом 31 % жителей Казани и 32,1 % русских.
Вариант «Двусторонний договор» выбрали 25,1 % жителей Татарстана, при этом 34,7 % татар. Среди жителей Казани этот вариант ответа популярностью не пользовался — его выбрали всего 17,1 % опрошенных.
Больше всего голосов набрала компромиссная формулировка, предполагавшая заключение и Двустороннего и Федеративного договоров одновременно. Этот вариант выбрали 33,4 % жителей Татарстана, при этом 34,9 % татар и 32,5 % русских.
 За какой путь развития республики Вы выступаете — в составе РФ или вне РФ?
Развитие Татарстана в составе РФ выбрали 64,4 % жителей Татарстана, вне РФ — только 22,1 %. При этом даже среди татар за развитие в составе РФ выступали 47,3 %, а вне — только 37,1 %.

Лидеры МДТ «Согласие» от имени Движения на выборах в Думу РФ в декабре 1993 г. и на повторных выборах в марте 1994 г. акцентировали внимание избирателей на идеях возврата к законности и эволюционности политического развития, отсечения крайностей и насилия в политике. В итоге за сопредседателя МДТ В.Беляева проголосовало св.55 тыс. избирателей, несмотря на отсутствие денежных средств у Движения.
Как известно, выборы 1993 г. были провалены в РТ, ибо президент РТ М.Шаймиев решил, что выборы в РФ не имеют отношения к РТ и что «народ Татарстана на них не пойдет». Препятствия в организации выборов и фальсификация доли участвовавших в них привели к тому, что выборы были признаны «несостоявшимися».

На повторных выборах в ту же Думу в марте 1994 г. у МДТ «Согласие» на первый план вышли национальный вопрос и проблема государственного устройства. Кандидаты от «Согласия» указывали на заслуги Движения в «пробивании» идей двух государственных языков и особого статуса РТ в РФ.

МДТ «Согласие» явилось инициатором создания в сентябре 1994 года Круглого стола всех политических партий и движений Татарстана, выступающих против самодержавия аульных чиновников.Круглый стол объединил всю оппозицию режиму М.Шаймиева — как русских, так и татарских националистов (ЛДПР, Иттифак (партия) и другие), и весь политический спектр — от Демократического Выбора России (впоследствии СПС), через центристов, социалистов и социал-демократов (Яблоко,СДПР, РОСДП, Партия развития предпринимательства, ДПР) до коммунистов (КПРФ, РКРП, КП(б) РТ).

МДТ «Согласие» осудило ввод войск в Чечню, предсказав провал операции, превращение «главного чеченского преступника» в национального героя, внутренних разборок преступных групп — в «освободительную войну народа» и укрепление позиций националистов в Татарии, открыто содействующих преступникам. МДТ «Согласие» призвало к «выводу всех Российских войск из Чечни и переходу в экономических отношениях с Чечнёй на принципы взаимной выгоды и отказу от односторонней подпитки правящего в Чечне режима. Татарский народ, как и остальные народы Федерации, не на стороне преступного режима, но против кровопролития, за мирное разрешение чеченской проблемы». Выступая за мирное урегулирование чеченской проблемы и за полную защиту всех прав беженцев и оставшихся в Чечне русскоязычных жителей, МДТ «Согласие» осудило выделение средств из бюджета России для Чечни и отказ руководителей сепаратистов в избирательных правах чуть ли не половине населения, — тем, кто вынужден был покинуть Чечню. МДТ «Согласие» посчитало такие выборы президента Чечни под дулами автоматов нелегитимными.

1995—2000 годы 
В марте 1995 г. на выборах в Госсовет РТ и местные органы власти фокусом пропаганды МДТ «Согласие» стали социальные проблемы (личной безопасности граждан, их уровня жизни и социальной инфраструктуры), а стержнем — вывод, что для верного и своевременного решения таких проблем необходимо лишь одно — введение жесткой зависимости властей от народа. Лозунгом большинства «согласийцев» было уже «Мир, согласие и благополучие — Вашему дому».

На выборах в Госсовет 1995 г. кандидаты МДТ «Согласие» обошли основных своих соперников в большинстве округов в 1-м туре.
Здесь необходимо сделать несколько замечаний о процессе выборов в Татарстане. Республика настолько прославилась нарушениями на выборах, что Государственная Дума России приняла об этом специальное постановление.

Опыт показывает, что в 1-м туре выборов фальсификаций меньше, чем во 2-м. Поэтому, хотя кандидаты от МДТ «Согласие» и не прошли выборы, задавленные фальсификациями во 2-м туре, однако результаты голосований в 1-м туре показывают реальную популярность Движения у избирателей.

В декабре 1996 г. «Согласие» приняло обращение к казанцам, в котором сказано, что «республика продолжает скатываться к феодально-аульной диктатуре. Об этом свидетельствуют последние шаги властей:
— изменение Госсоветом РТ 108 статьи Конституции РТ: сняты ограничения по количеству сроков президентства и по верхнему пределу возраста (в 65 лет) — эти два изменения позволяют М.Шаймиеву стать пожизненным правителем Татарии;
— голосование М.Шаймиева в Совете Федерации против назначения судей из Москвы, то есть фактически за назначение судей из Казани теми, кого они должны контролировать;
— на сессии Госсовета РТ изменен Закон РТ о референдуме, введены назначаемость членов Центризбиркома и отменено право партий и общественных организаций быть инициатором и контролером референдума;
— последние кадровые перестановки (назначение Фаттахова зампредом Совмина и Минкиной главой администрации Московского р-на Казани, то есть вверх пошли нарушители избирательного законодательства)».

На выборах 1999 г. кандидаты от МДТ «Согласие» выдвинули лозунг «Заставим власть зависеть от нас!».
Два кандидата-члена «Согласия» (В.Беляев и А.Штанин) в 1-м туре выборов в Госсовет РТ обошли соперников, а А.Штанин победил и во 2-м туре и был избран в Госсовет.

После 2000 года 
В последние годы идеологи «Согласия» заняты:

а) разработкой и лоббированием демократических и федералистских биллей РТ («О гражданстве», «О выборах», «О партиях»);

б) внесением десятков поправок в проект Конституции РТ 2002 г.;

в) просвещением населения о принципах построения мировых федераций (о неэтническом принципе и последствиях этногосударственности) и выработкой десятков иных идей, которые были способны (и во многом реализованные, пусть в извращенной форме, смогли) предотвратить этнические конфликты и гармонизировать межэтнические отношения в РТ.

Борьба сепаратистов за выход Татарстана из состава России и обретение независимости в последнее время стала менее заметной, как бы ушла в тень, в подполье. Видимо это главная причина сокращения численности движения. По различным оценкам сегодня численность МДТ «Согласие» не превышает двух тысяч человек.

Библиография 
 Инициативная группа по созданию ИДЕ // Кировец. — лето 1990 г.
 За равноправие и единство // Советская Татария. 5 сентября 1990 г.
 Заявление подготовительного собрания движения «Согласие» // Вечерняя Казань. 1990. — 15 сентября
 За равноправие языков // Казанский телеграф, 1990, 7.10.
 Т.Петрова. «Согласие» значит совет да любовь // Кировец, 9 октября 1990 г., № 28-29.
 Городской курьер // Вечерняя Казань. −1990. — 17 октября
 Координационная группа «Согласие» // Советская Татария. 27.10.90.
 Под разными флагами, под разными лозунгами // Вечерняя Казань. — 1990. — 7 ноября.
 Обращение к Верховному Совету ССР Молдовы. Принято Координационной Группой МДТ «Согласие» и единодушно поддержано участниками массового митинга перед зданием КАИ 7 ноября 1990 г. // Кировец, 1990, 20.11.
 А.Макаров. На митингах // Кировец. 25.12.1990
 Л.Латышева. Обращение «Согласия» к народу и депутатам Татарстана // Кировец. 25.12.1990
 События в Литве. МДТ «Согласие» — за правовое решение проблем // Советская Татария. 17.01.91
 Позиция движения «Согласие» (за референдум и Федеративный договор) // Советская Татария. 13 февраля 1991 г.
 Многонациональное движение за равноправие и единство народов Татарии «Согласие». Визитная карточка. // Панорама. — 1991. — № 2. — С.8-9.
 В поддержку народа Южной Осетии // Советская Татария. 08.03.91.
 «Согласие» предлагает свои лозунги (на митинг 1 мая) // Советская Татария. 30 апреля 1991 г.
 Шагал в колоннах Первомай. Все — как всегда? // Вечерняя Казань, 4.05.91.
 Л.Акмалова. Быть вместе не запретишь // Панорама. Апрель 1991 г.
 В.Беляев, Б.Ахмадеев, Особый статус для Татарии. Предложение коорд. группы МДТ Согласие народным депутатам и Президиуму Верховного Совета ТССР // Сов. Татария, 28.05.91.
 В.Черных, Р.Ахметов, Г.Муртазин, В.Беляев. Обращение в поддержку права // Вечерняя Казань. — 30.05.91.
 Посоветуйтесь с народом // Вечерняя Казань, 19 июля 1991 г.
 Позиция «Согласия» о вузах, гражданстве и национальной гвардии // Казанские ведомости, 10 января 1992 г.
 И.Дурманов. Чтобы матери спали спокойно // Вечерняя Казань. — 31.01.92.
 А. А. Мальцев. Ирония Истории и её повороты // Вечерняя Казань, 17 марта 1992 г.
 М.Аитов, А.Барабанов, В.Беляев, А.Разинов. КОНСТИТУЦИЯ (Основной закон) Республики Татарстан (Проект) // Вечерняя Казань. — 1992. — 6 мая.
 За мир и реформы // Вечерняя Казань. — 31.07.92.
 Заявление участников подписания соглашения федералистов и националов от 14.08.92 // Казанский телеграф. 1992. № 27.
 М.Агафонова. Бизнес против политических страстей // Советская Татария. — 15.08.92. — с.7.
 Е.Чернобровкина. За лучшую жизнь! (Информация о пикете «Согласия» и социал-демократов)// Вечерняя Казань, 21.08.92
 Не отрекайтесь от Родины! Обращение к призывникам, МВД и ВС Татарстана. Принято общим собранием «Согласия» и движения «Граждане РФ» // Казанский телеграф. 1992. № 25.
 «Согласие» ищет согласия // Известия Татарстана. 15.09.92.
 Ф. Х. Хасанов. Давайте создадим конвент // Советская Татария. 16.09.92.
 «Согласие» в гостях у «Согласия» // Вечерняя Казань. 18.09.92.
 И.Ткачева. Политическая мозаика // Казанские ведомости. 25.09.92.
 Проект Конституции на перекрестке мнений // Казанские ведомости. 30 сентября 1992 г.
 О.Гайсин. Как выучить татарский? // Суверенитет. 1992 г., октябрь, № 13.
 Они вооружаются, мы протестуем // Казанский телеграф. № 32, 1992, 14 октября.
 День примирения, а не вражды // Известия Татарстана. 14.10.92.
 Живите в мире // Советская Татария. 14.10.92.
 Лучшая бомба та, которая не взрывается // Молодежь Татарстана. 9-16.10.92
 О Конституции РТ, ТВ и требованиях цензуры // Вечерняя Казань. — 27.11.92
 С. А. Сергеев. Центризм или цезаризм? // Казанский телеграф. 1993. № 37. 8-15 января.
 М. Ткаченко. «Спасибо за праздник и за книгу» // Казанские ведомости, 8.04.93.
 «На их постановление — наше заявление!» // Вечерняя Казань, 28.05.93.
 Т. Сидорова. Рабы немы? // Известия Татарстана, 1.10.93.
 Шутка замедленного действия // Вечерняя Казань, 3.12.93.
 Ученые об общественных проблемах // Известия Татарстана. — 1994. — 21 января.
 А платить за «Согласие» не надо // Вечерняя Казань. — 1994. — 16 мая.
 Весну проводили пикетом // Известия Татарстана. — 1994. — 1 июня.
 То ли вече, то ли курултай // Вечерняя Казань. — 05.08.94.
 Е.Чернобровкина. Вместе весело шагать… на выборы // Вечерняя Казань. — 15.08.94.
 Поздравляем! // Казанский телеграф. № 69, 1995. 30 сентября.
 «Согласие» не согласно с котом Леопольдом. Информация о юбилейном собрании // Казанский телеграф. № 69, 1995. 30 сентября.
 День российских талантов // Вечерняя Казань. 12 июня 1997 г.
 Ответ начальника Государственно-правового управления Президента РТ Р. А. Сахиева на Обращение МДТ Согласие с предложением гармонизации Конституций РФ и РТ // Казанский телеграф. — Лето 1997 г.
 С. А. Сергеев. Герои на час. Блеск и нищета национал-радикалов // Казанскій телеграфъ, октябрь 1997. № 105—106.
 Обращение по вопросу отсутствия символики РФ в РТ. Принято 16 февраля 1999 г. // Новая Вечерка, 6 августа 1999 г.
 В.Соболев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ. Москва. 21.06.99 // Новая вечерка, 6.08.99
 Л. Ш. Якупова. Чего хотят люди // Iglan. 1999. № 11, 6 декабря.
 Р. М. Зинатуллин. Судья Дредд, или как сэкономить // Iglan. 1999. № 11, 6 декабря.
 С. А. Сергеев. Список профессий — это запрет на профессии // Iglan. Декабрь 1999.
 Е. П. Харитонов. Как избежать конфликта (Не дайте обмануть себя еще раз!) // Iglan. 1999. № 11-13, 6-15 декабря.
 Нужен ли Татарстану свой Татарбаши? // Новая Вечерка. 14 декабря 2000 г.
 Р. В. Хайруллин. Не надо второй Чечни! // Звезда Поволжья. 25-31 января 2001 года.
 Р. В. Хайруллин. Как ученый рассортировал татар // Звезда Поволжья. 8-14 февраля 2001 года

Ссылки 
 Архивная служба Республики Татарстан: Ф. 8292, 14 ед.хр., 1992—2000 гг., оп. 2ф
 «Звезда Поволжья», № 36 (24.09-30.09.09)
 Становление центризма в России и Татарстане
 Национальная политика в Республике Татарстан
 Имя Анатолия Марченко — одной из улиц Казани?
 Обращение МДТ Согласие «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (приведено в статье — Повременный очерк нравов)
 Зачем региональной элите в Татарстане нужен был суверенитет?
 Республика Татарстан. Кто удержал Татарстан от национальных войн?
 Мифы о Татарстане: Не ястреб, но голубь ли?

Общественные организации Республики Татарстан